Other People's Songs — десятий студійний альбом англійської групи Erasure, який був випущений 27 січня 2003 року.

Композиції 
 Solsbury Hill - 4:19
 Everybody's Got to Learn Sometime - 3:20
 Make Me Smile (Come Up and See Me) - 3:58
 Everyday - 2:00
 When Will I See You Again - 2:59
 Walking in the Rain - 2:49
 True Love Ways - 3:08
 Ebb Tide - 3:07
 Can't Help Falling in Love - 3:29
 You've Lost That Lovin' Feelin' - 4:00
 Goodnight - 4:10
 Video Killed the Radio Star - 3:50

Учасники запису 
 Вінс Кларк - вокал
 Енді Бел - синтезатор, басс

Позиція в чартах

Джерела 
 Other People's Songs  allmusic
 Other People's Songs  last.fm

Альбоми Erasure
Музичні альбоми 2003
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Січень 2003